Het seizoen 2014/15 was het 30e seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. SS Folgore/Falciano won voor de vierde keer in hun bestaan de titel voor het landskampioenschap.

Speelopzet 
De clubs worden verdeeld in twee groepen en elke club speelt twee wedstrijden (volledige competitie) tegen elkaar. Nadat elke club één keer tegen elkaar heeft gespeeld, spelen de clubs één keer tegen alle clubs uit de andere groep (halve competitie). Uiteindelijk hebben de clubs op het einde dan 20 of 21 competitiewedstrijden gespeeld.
De beste 3 clubs van elke groep spelen vervolgens play-off wedstrijden tegen elkaar, waarbij de club pas uitgeschakeld is wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft.

Clubs

Speelvelden 

Door maar het beperkt aantal beschikbare speelvelden in San Marino hebben de clubs niet zo zeer een eigen speelveld. De competitie en play-off wedstrijden zijn normaal gesproken verdeeld over vijf beschikbare locaties. Het Olympisch Stadion in Serravalle werd dit seizoen niet gebruikt. Daarnaast werd er dit seizoen een paar keer uitgeweken naar Campo Sportivo di Montegiardino in Montegiardino en Campo Sportivo di Falciano in Falciano.

* In het seizoen 2014/15 werden op deze locaties enkele wedstrijden gespeeld.

Eindstand groep A 

 SS Virtus door beter onderling resultaat op plaats 4.

Eindstand groep B 

 SP Libertas door beter doelsaldo op plaats 4. Onderlinge resultaat was gelijk.

Uitslagen

Play-offs 
Bij de play-offs strijden de beste drie ploegen van elke competitie tegen elkaar. Een ploeg is pas uitgeschakeld wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft (finale uitgezonderd).

Uitleg A1, A2, A3, B1, B2, B3 staat voor de positie uit de reguliere competitie. V1 - V5 staat voor de verliezer van Wedstrijd 1 - 5. Getallen tussen haaksjes () is de uitslag bij het nemen van de strafschoppenserie, indien de wedstrijd na 120 minuten nog gelijke stand bevatte.

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2014/15